Paul Dirac
 5997 Dirac
 Dirac (Charente)

Desambiguação